Bătălia pentru Aeroportul Donețk a avut loc în două etape:
 Prima Bătălie pentru Aeroportul Donețk purtată în 26-27 mai 2014 
 A Doua Bătălie pentru Aeroportul Donețk purtată între 28 septembrie 2014 - prezent

Vezi și
 Aeroportul internațional Donețk
 Donețk (dezambiguizare)